Der Begriff Pfosten bezeichnet:

 ein längliches, vertikal in Gebäuden verbautes Tragelement, auch Steher, Ständer oder Stütze (Bauteil) genannt,
 etwa als Teil einer Pfosten-Riegel-Konstruktion
 ein freistehendes oder in den Boden gerammtes längliches, vertikales Bauelement, wie einen Pfahl oder Pflock
 etwa als Zaunpfosten, 
 bei einer Pfahlgründung oder 
 der Pfostenbauweise  
 die stehenden Teile eines Tores, siehe Türzarge
 ein starkes Brett, österreichisch für Bohle
 eine Leiteinrichtung an Straßen, siehe Leitpfosten
 ein Stadtmöbel bzw. Absperrelement, siehe Poller
 die senkrechten Tragelemente eines Hockey-, Handball- oder Fußballtors

Siehe auch
 Vollpfosten